Le Championnat de France de volley-ball Nationale 1 2009-2010 oppose quinze équipes françaises de volley-ball.

Listes des équipes en compétition 
Agde Marseillan Volley-Ball
Entente volley Beaucourt-Sochaux
Beauvais Oise Université Club II
Volley Club Bellaing Élite
CA Brive Corrèze Limousin Volley-Ball
Loisirs Inter Sport Saint-Pierre Calais
Amicale Laïque Canteleu-Maromme Volley-Ball
C.N.M. Charenton Volley-Ball
Conflans-Andrésy-Jouy Volley-Ball
Association Municipale de Sports et Loisirs de Fréjus
Harnes Volley-Ball
Paris Université Club
Saint-Louis Volley-Ball
Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique

Formule de la compétition 
Après une phase de classement par matches aller et retour, mettant aux prises toutes les équipes, les deux premières équipes sont promues en Ligue B et les trois dernières équipes sont rétrogradées en Nationale 2.

Classement de la saison régulière

Résultats de la saison régulière

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi 
Ligue A 2010-2011
Ligue B 2010-2011

Liens externes 
 Résultats sur le site de la FFVB

2011
Volley-ball M3
Championnat M3